BMN steht für:
 Österreichisches Bundesmeldenetz
 Bahnhof Berlin Messe Nord/ICC (DS100-Code)

BMN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Moniecki in der Woiwodschaft Podlachien 

Abkürzung